Koningskerk (Amsterdam)
Koningskerk (Goes)
Koningskerk (Langerak)
Koningskerk (Leiden)
Koningskerk (Rotterdam)
Koningskerk (Schipluiden)
Koningskerk (Zwijndrecht)
Koningskerk (Zwolle)